Dit is een lijst van Belgische kampioenen badminton.

Noot : J. Vander Willigen is nu Mevr. Jacques - G. Moens is nu Mevr. Cairns - F. Kaiser is nu Mevr. Gillis - L. Drossaert is nu Mevr. Vigneron

Spelers met de meeste Belgische titels

 
Belgische kampioenschappen badminton
kampioenen
badminton, Belgische kampioenen